Ереме́ева — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Еремеева, Агриппина Павловна (урождённая Маркова) — русская оперная певица начала XX века.
 Еремеева, Алина Иосифовна (род. 1929) — российский историк астрономии, популяризатор науки.
 Еремеева, Вера Николаевна (Акимова; 1959—2009) — советская легкоатлетка.
 Еремеева, Милития Никифоровна (1923—1999) — советская волейболистка.
 Еремеева, Надежда Валерьевна (род. 1983) — российская самбистка.
 Еремеева, Оксана Николаевна (Рябиничева; род. 1990) — российская футболистка.
 Еремеева, Сабина Рахимовна (род. 1976) — российский продюсер кино и телевидения.
 Еремеева, Татьяна Александровна (настоящая фамилия Битрих; 1913—2012) — актриса Малого театра.